Dværg har flere betydninger eller specialiseringer:

 Dværg (menneske) – mennesker med nedsat vækst af forskellige årsager
 Som præfiks til andre ord for at symbolisere en mindre version, f.eks. Dværg-Birk eller Dværghamster

Mytologi og litteratur 
 Dværg (mytologi) – dværge i mytologiens og fiktionens verden – f.eks. i den nordiske mytologi og i spillet World of Warcraft
 Dværge (Tolkien) - en særlig race der optræder i Tolkiens romaner Hobitten og Ringenes Herre

Astronomi 
 Hvid dværg – stadie i nogle stjerners udvikling
 Sort dværg – slutstadie i nogle stjerners udvikling
 Brun dværg – stjerne med en masse der er for lille til at vedligeholde en konstant fusion
 Rød dværg – lille stjerne, fra lidt større end en brun dværg til omkr. en trediedel af solens masse

Se også
Pusling
Gnom
Pygmæ 
Nano- – SI-præfiks som kommer af det græske ord for "dværg" – νᾶνος, nânos